La UEFA Champions League 1999-2000 fu vinta per l'ottava volta dal Real Madrid nella finale contro il Valencia. La finale venne disputata nello Stade de France di Saint Denis.

Formula
L'edizione 1999-2000 vide l'introduzione di una nuova formula della competizione. La minacciata costituzione di una Superlega fra le migliori società del continente aveva costretto infatti l'UEFA a rivoluzionare completamente – e a stagione in corso – i criteri per l'accesso alle sue Coppe. Alle prime sei Federazioni europee, i cui campioni e vicecampioni accedettero direttamente ai gruppi eliminatori, fu concesso il diritto di iscrivere al terzo turno preliminare una terza squadra, e alle migliori tre associazioni addirittura una quarta società. L'iscrizione di una seconda squadra ai preliminari fu garantita anche alle Federazioni fino al quindicesimo posto nella graduatoria continentale. Abolita la Coppa delle Coppe e marginalizzata la Coppa UEFA, la Champions League assumeva così un netto predominio, e la partecipazione ad essa quasi garantita alle migliori società del continente.

Disputati dunque tre turni preliminari, le cui perdenti al terzo turno accedevano alla Coppa UEFA, la Champions League fu allargata a 32 squadre suddivise in otto raggruppamenti. Le otto squadre classificate al terzo posto nei gruppi del primo turno vennero ammesse ai sedicesimi di finale della Coppa UEFA. Le prime due di ogni gruppo si qualificarono invece alla seconda fase con quattro gruppi da quattro. Alla fine della seconda fase a gruppi, le prime due classificate di ogni raggruppamento ebbero accesso ai quarti di finale e ai successivi turni ad eliminazione diretta.

Primo turno preliminare

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare

Prima fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Seconda fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Di seguito i migliori marcatori. Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 2000
 Supercoppa UEFA 2000
 Coppa UEFA 1999-2000
 Coppa Intertoto UEFA 1999

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Edizioni della UEFA Champions League